Корабельная чаща:
 Корабельная чаща (заказник) — заказник в Верхне-Вашкинском лесничестве Удорского района республики Коми
 Корабельная чаща (повесть) — повесть о «Берендеевой чаще» писателя Михаила Пришвина